Плезантон има више значења:
 Плезантон (Нови Мексико)
 Плезантон (Ајова)
 Плезантон (Калифорнија)
 Плезантон (Тексас)
 Плезантон (Канзас)
 Плезантон (Небраска)